Ricardo Arispe (Barquisimeto, Lara, 1980) es un fotógrafo y representante de las artes visuales en Venezuela. Ha estado presente en la escena artística venezolana desde sus primeras exposiciones en el año 2011, reflejando un enfoque dirigido a la realidad social del país.

Biografía 
Ricardo Arispe nació el 28 de febrero de 1980 en Barquisimeto, estado Lara. Realizó sus estudios universitarios en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado como Analista en Sistemas hasta el año 2000. A temprana edad tenía una inclinación por la fotografía debido a la influencia de sus familiares, y posteriormente a sus estudios universitarios escogió el aprendizaje autodidacta, participando en una variedad de talleres y cursos de diseño, los cuales lo formarían dentro del proceso fotográfico. 

El Taller de Roberto Mata fue uno de ellos y sus estudios en la Escuela FotoArte. A partir del 2011 realiza su carrera como expositor en donde representa la realidad social y cultural del país a través de piezas que reflejan la cotidianidad y el entorno político. Además de sus exposiciones se han publicado una variedad de fotolibros, siendo uno de los más destacados #SomosResilientes para el 2017; este contiene series fotográficas donde se capturan las máscaras que evocan parte de la identidad del ciudadano. También ha sido galardonado en el 2012 con el tercer lugar del premio “Métiers du Monde”, otorgado por la Alianza Francesa en Caracas, Venezuela.

Trayectoria profesional 

Su carrera expositiva inicia en el 2012 cuando se le otorga el premio al tercer Lugar en el concurso “Métiers du Monde”, para luego presentarse individualmente en el Marchant Dans Paris, en la Alianza Francesa, Caracas; además gracias a su obra La Última Guarimba se le otorga el premio del tercer lugar del XX Salón de Jóvenes con FIA en el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, Maracaibo. En estas obras fotográficas se representa la identidad fragmentada del venezolano durante los años 2014-2017, funcionando como una forma de representar las dificultades y la resistencia del venezolano en el mundo actual.

Para el 2015 el fotógrafo empieza la aproximación de su investigación sobre Chernobyl, movilizándose hasta Ucrania para profundizar en la creación de su fotolibro,  en donde explora lo que el profesor e investigador Humberto Valdivieso concibe como los dos conflictos actuales de la humanidad: «[...] la erosión de la realidad y la descentralización de la figura humana.»”En la obra de Arispe entra en convergencia la modernidad representada por la tecnología, y la cotidianidad del ser humano.El diálogo ocurre en la frontera de un paisaje que en las fotografías se observa contaminado, mientras que el cuerpo del ser humano surge dentro de él. El resultado de su investigación es el foto libro llamado 30 years after Chernobyl , publicado en el año 2016. También su publicación #SomosResilentes, en el 2017, donde se presentan imágenes con un discurso simbólico que representa la resilencia de una sociedad. La cotidianidad y la violencia de un país se encuentran reflejadas dentro del desarrollo de sus obras, formulando un contraste narrativo en cada una de sus fotografías mientras hace uso de diversas técnicas, medios y soportes para que el mensaje subyacente pueda llegar a la mente del espectador. Así mismo, se presenta un espacio heterogéneo, lleno de referentes políticos, sociales y económicos, así como la propia vida del espectador, una identidad framentada por las limitaciones sociales de un país.

De igual modo el fotógrafo posee publicaciones en diversas revistas como BEX donde se publica un artículo sobre su trabajo fotográfico el 7 de diciembre del 2013; esta revista se destaca por presentar espacios de libre expresión para el arte latinoamericano.

Exhibiciones y reconocimientos 
Individuales   

 Alianza Francesa, Caracas 2013.
 Galería Villalón, Barquisimeto 2016.
Centro de Arte El Hatillo, Caracas 2016.
 Galería Universitaria Braulio Salazar, Valencia 2017.
 Centro Cultural UCAB, Caracas 2017.
 Galería Villalón, Barquisimeto 2017.
 Hacienda La Trinidad, Caracas 2017.
 Galería Villalón, Barquisimeto 2017.
 Estar Güars, Centro de Arte Los Galpones, Caracas, Venezuela, 2018. 
 ¿Realmente valió la pena?, CVA American Space, Caracas, Venezuela, 2018. 
 Libre, Espacio AMPM, Barquisimeto, Venezuela, 2019. 
 Manifesto CCS, Cerquone Projects, Caracas, Venezuela, 2019.  
 Un enero que nunca termina (Mural), Cerquone Projects, Caracas, Venezuela, 2020. 
 Pestes contemporáneas (Virtual), AWA Cultura, Caracas, Venezuela, 2020. 
 Restauración del Patrimonio: Monumento al Sol (Virtual), AWA Cultura, Caracas, Venezuela, 2020. 
 ¿Qué es la realidad? (Virtual), AWA Cultura, Caracas, Venezuela, 2020. 
 [Re]Creación, Registro de una restauración: El Barril de Dios - FT. Rolando Paña, Centro Cultural UCAB/AWA Cultura, Caracas, Venezuela, 2021. 
 Cuatro Cuartos, 5 experiencias; Cerquone Gallery, Caracas, Venezuela, 2021. 
 Ensayo para un Mural, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela, 2021. 
 #PostPandemicSeries (Videos), Internet, 2021-2022. Estudios Sobre la mancha Vol. 1, Galería D’Museo, Caracas, Venezuela, 2022. 
 VIRTUAL, a pesar de todos los daños, a pesar de todos los años, Sala Digital, Centro Cultural UCAB, Caracas, Venezuela 2022. 
 Estudios Sobre la mancha Vol. 2, Centro Cultural UCAB, Caracas, Venezuela 2022.

Grupales 

 Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, Maracaibo 2014 .
 Salón de proyectos fotográficos GAF, Mérida 2015.
 I Concurso Internacional de Fotografía Digital, Ecuador 2015.
 Centro de Arte Los Galpones, Caracas 2017 .
 Gran Premio “Alvaro Noboa Pontón”, Ecuador 2017 .
 Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, Maracaibo 2017 .
 Centro Cultural UCAB, Caracas 2017 .
 La Bohémia Hipermediática, Mega Sala Movistar, Caracas, Venezuela, 2017. 
 Philanthropy of hope, Imago Arts In Action, Miami, EE.UU., 2017. 
 ArtsLibris, ARCO, Madrid, España, 2018.  
 El Ávila, otras miradas, La Casa 22, Caracas, Venezuela, 2018.  
 Proyecto Pixeles, GBG Arts, Caracas, Venezuela, 2018. 
 Athens Photobook Exhibition, Athenas, Grecia, 2018. 
 L' Atelier des amis, Centro cultural UCAB, Caracas, Venezuela, 2018. 
 Algunas notas sobre el retrato, Centro cultural Fort Pienc, Barcelona, España, 2018. 
 Grisalla, entre tonos y valores, Espacio Museo, Barquisimeto, Venezuela 2018. 
 Derechos Humanos: La crisis humanitaria venezolana, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, 2018. 
 3 en contexto, D'Museo, Caracas, Venezuela 2018. 
 Colectiva 08-18, Spazio Zero, Caracas, Venezuela, 2018. 
 Vida líquida, sueños Líquidos, Miami New Media Festival, Miami, Estados Unidos, 2018. 
 Pastora de todos, Espacio Museo, Barquisimeto, Venezuela, 2019. 
 Naciente Vol. 1, Estudionart, Madrid, España, 2019. 
 Showroom, Cerquone Projects, Caracas, Venezuela, 2019.  
 Encuentros inusuales, Espacio 50&58, Caracas, Venezuela, 2019.  
 Si va!, D'Museo, Caracas, Venezuela, 2019.  
 Miami New Media Festival, Miami, EE.UU., 2019. 
 XXII Salón de Jóvenes con FIA (Artista Invitado), Centro Cultural UCAB, Caracas, Venezuela, 2019.  
 Nómadas: habitar un mundo que se transforma, Fundación Telefónica/UCAB, Caracas, Venezuela, 2019.  
 Pixeles 2019, GBG Arts, Caracas, Venezuela, 2019. 
 Circuito de arte de Lechería, Galería Arte3, Lechería, Anzoátegui, Venezuela, 2019. 
 Un banquito que alimenta, Espacio de Arte/Espacio Museo, Barquisimeto, Venezuela, 2019. 
 V Festival de video NodoCcs (NMF Invitado), Barcelona, España, 2019. 
 2020 en colectiva, Casa22, Caracas, Venezuela, 2019. 
 Incubatio, (Virtual), AWA Cultura, Caracas, Venezuela, 2020. 
 Los Hijos de Melusina (Experiencia multimedia), Centro Cultural UCAB y AWA Cultura, Caracas, Venezuela, 2020. 
 #NEXT Imaginar el Post-presente (Virtual), Centro Cultural UCAB/Fundación Telefónica/Hacienda La Trinidad y AWA Cultura, Caracas, Venezuela, 2020. 
 A La Carta, Galería D'Museo, Caracas, Venezuela, 2021. 
 Vacío, Espacio AMPM, Barquisimeto, Venezuela, 2021. 
 Miami New Media Festival, Miami, EE.UU., 2021. 
 Im-pertinencias, Hacienda la Trinidad parque Cultural, Caracas, Venezuela, 2022.

Reconocimientos 

 Tercer Lugar en el concurso “Métiers du Monde”, Alianza Francesa, Caracas, Venezuela (2012).
 Tercer Lugar XX Salón de Jóvenes con FIA, Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, Maracaibo, Venezuela (2017).

Referencias

Enlaces externos 

 Ricardo Arispe página oficial
 Román Lozinski en Improvisando con Ricardo Arispe, el fotógrafo venezoalno de Chernobyl

Nacidos en Caracas
Fotógrafos de Venezuela
Artistas de Venezuela